Faina (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Faina (schip, 1978), roroschip onder de vlag van Belize
 Faina (voornaam), een Turkse meisjesnaam
 Faina (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovengenoemde meisjesnaam

Voornamen:
 Faina Kirschenbaum, Israëlisch politica
 Faina Melnik, Oekraïens atlete 
 Faina Ranevskaja, Russisch actrice